

Конир — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Конир — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Конир — село, Сиримський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Конират
 Конираули
 Кониролен
 Кониртерек
 Кониртобе